Мар'янівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Мар'янівська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Мар'янівська волость — Могилівського повіту Подільської губернії.